Александр Константинович Травин (23 июля 1937 — 15 февраля 1989) — советский баскетболист. Рост — 189 см. Вес — 85 кг. Заслуженный мастер спорта СССР (1964).

Сын известного тренера Константина Травина.

Биография 
Воспитанник ЦСКА. Выступал за ЦСКА (1958—1967).

Окончил Смоленский институт физкультуры. В 1977—1979 — старший преподаватель кафедры физвоспитания Военно-политической академии им. В. И. Ленина.

Затем некоторое время тренировал команду Группы советских войск в Германии, которая выступала на первенстве Вооруженных сил СССР.

По возвращении в Москву работал начальником СДЮШОР ЦСКА, подключался к тренерской работе с молодежными командами СССР.

Скончался 11 февраля 1989 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с отцом.

Достижения 
 Серебряный призёр ОИ-1964.
 Чемпион мира 1967, бронзовый призёр чемпионата мира 1963.
 Чемпион Европы 1963, 1965.
 Чемпион СССР 1960—1966, серебряный призёр чемпионата СССР 1958, бронзовый — 1967.
 Чемпион III (1963) и бронзовый призёр IV (1967) Спартакиад народов СССР.
 Обладатель КЕЧ 1961 и 1963 гг.
 Награждён двумя медалями «За трудовую доблесть».

Источники 
 Баскетбол: Справочник. / Авт.-сост. З. А. Генкин, Р. Я. Яхонтов. — М.: Физическая культура и спорт, 1983. — 224 с.

Примечания

Ссылки 

 Профиль

Баскетболисты СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки сборной СССР по баскетболу
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»
Выпускники Смоленского государственного университета спорта
Преподаватели Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Похороненные на Ваганьковском кладбище